

Щучин — місто в Гродненській області Білорусі, адміністративний центр Щучинського району;

Населені пункти та їхні частини
 Щучин — місто в Ґраєвському повіті Підляського воєводства
 Щучин — гміна в Ґраєвському повіті Підляського воєводства
 Щучин — село в гміні Шамотули Шамотульського повіту Великопольського воєводства

Примітки